Kryształowe serce (film)
 Kryształowe serce (odznaczenie)